Юрий Милентиевич Цап  (род. 3  октября 1955, с. Немировка, Сорокский район) — молдавский политик, вице-председатель Парламента Молдавии (2009-2010), вице-председатель Либерал-демократической партии Молдовы.

Биография 
Юрий Милентиевич Цап родился в 1955 году в селе Немировка Сорокского района. С 1973 по 1978 учился в Государственном университете Молдовы на факультете истории. С 1978 по 1982 — преподаватель истории в школе № 2 во Флорештах. С 1985 по 1987 — директор средней русско-молдавской школы города Флорешты. С 1999 по 2009 занимал должность примара города Флорешты. В 2009 году избран депутатом Парламента Молдовы по спискам Либерал-демократической партии Молдовы.
10 сентября 2009 избран вице-председателем Парламента Молдовы, занимал эту должность до 28 сентября 2010. В настоящее время является депутатом парламента РМ.

Ссылки 
 Биография Юрия Цап на сайте Либерал-демократической партии Молдовы

Выпускники Государственного университета Молдовы
Примары Флорештов
Депутаты парламента Молдавии
Педагоги Молдавии